Lindia är ett släkte av hjuldjur som beskrevs av Félix Dujardin 1841. Lindia ingår i familjen Lindiidae. 

Lindia är enda släktet i familjen Lindiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hjuldjur
Lindia